Kersey kan syfta på: 

 Kersey (ylletyg) – ett ylletyg som fått namn efter staden Kersey i Suffolk
 Kersey, Colorado – en ort i Weld County, Colorado, USA
 Kersey, Indiana – en ort i Jasper County, Indiana, USA
 Kersey, Pennsylvania – en ort i Elk County, Pennsylvania, USA
 Kersey, Suffolk – en ort i Suffolk i sydöstra England